Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1977 — 45-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал минский «Спутник».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи за 9—22-е места

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1977 году
1977 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу